Семён Самуилович Горелик (23 декабря 1911 г. — 4 октября 2007 г.) — советский и российский учёный-, специалист в области рекристаллизации металлов и сплавов. Доктор технических наук, профессор кафедры материаловедения полупроводников Московского института стали. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Семён Самуилович Горелик родился 23 декабря 1911 год. В возрасте 16 лет начал трудовую деятельность в качестве рабочего; с 1931 по 1933 гг. — комсомольский работник на строительстве Магнитки; до июля 1935 г. — красноармеец в Дальневосточной армии (г.Чита).

С 1935 по 1941 гг. — студент Московского института стали. Окончив институт «с отличием» в 1941 году, был направлен на работу в отдел оборонной промышленности МГК КПСС. 7-го ноября 1941 г. С. С. Горелик находился на гостевой трибуне Красной площади, провожая советские войска на фронт. За вклад в производство боеприпасов в г. Москве в годы Великой Отечественной войны он в 1944 г. награждён орденом Красной Звезды.

С 1946 г. до последних дней своей жизни С. С. Горелик непрерывно связан с МИСиС. Поступает в аспирантуру, защищает кандидатскую диссертацию (1949 г.), 13 лет работает на кафедре рентгенографии и физики металлов: принимает активное участие в становлении кафедры, организации учебного процесса, читает лекции по курсу рентгенографии и физики металлов, активно занимается научной работой, защищает докторскую диссертацию (1962 г.), получает звание профессора.

С. С. Горелик был назначен на должность декана вновь созданного факультета полупроводниковых материалов и приборов МИСиС, которым он руководил в течение 10 лет. Двадцать пять лет он возглавлял кафедру материаловедения полупроводников.

Скончался 4 октября 2007 г. Похоронен на Армянском кладбище.

Научная и педагогическая деятельность 
Научная деятельность С. С. Горелика в ранние годы концентрировалась на проблеме рекристаллизации металлов и сплавов — самом распространённом процессе формирования структуры и свойств металлических материалов. Он впервые сформулировал представления об атомном механизме процессов возврата, полигонизации и рекристаллизации, доказал ошибочность взглядов на механизм роста зёрен как на процесс, идущий путём их коалесценции, и дал обоснованную классификацию этих процессов. Большое научное и прикладное значение имеют установленные им: механизм формирования структур и текстур разного типа в материалах различного назначения (трансформаторная сталь, сталь для глубокой вытяжки, сплавы на основе алюминия, никеля и др.), влияние легирования и дисперсных фаз на температурный уровень рекристаллизации, существенное для создания жаропрочных сплавов. Он открыл эффект образования вакансий и их скоплений на начальных стадиях первичной кристаллизации и выявил их роль в ускорении диффузионных процессов. Эти результаты легли в основу монографии «Рекристаллизация металлов и сплавов», вышедшей тремя изданиями (1967 г., 1978 и 2006 гг.) и удостоенной первой премии им. Д. К. Чернова. Монография переведена на английский язык.

Весьма эффективны были исследования С. С. Горелика в области полупроводниковых и диэлектрических соединений, ферритов, термоэлектрических материалов, тонких плёнок кремния, многослойных композиций. Им предложены имеющие общее значение для порошковой металлургии оригинальные способы синтеза и термообработки ферритов, улучшающие их структуру и свойства, обобщённые в монографии «Управление структурой и свойствами ферритов в процессе рекристаллизации» (1984 г.).

С. С. Горелик впервые создал научную школу в области металловедения и материаловедения микрои наноэлектроники. Дал собственное определение материаловедения как науки. Под его научным руководством защищены 15 докторских и 75 кандидатских диссертаций.

Особое внимание С. С. Горелик уделял созданию учебной литературы. Он является соавтором фундаментального труда «Физическое металловедение», учебного пособия «Рентгеноструктурный и электронно-оптический анализ», вышедшего четырьмя изданиями, учебного пособия «Материаловедение полупроводников и металловедение» и учебника «Материаловедение полупроводников и диэлектриков», монографии «Физические основы пластической деформации», переведённой на английский и китайский языки.

Вёл большую научно-организационную работу в МИСиС и за его пределами. В течение 17 лет был председателем квалификационного совета по присуждению кандидатских и докторских степеней в области электронной техники, членом совета по физике твердого тела АН СССР, ряда советов Минвуза.

По инициативе профессора С. С. Горелика в 1998 г. был создан новый журнал «Известия вузов. Материалы электронной техники», бессменным редактором которого он был до последних дней своей жизни.

Признание 
Награждён орденами Красной Звезды (1944 г.), «Знак Почёта» (1980 г.), «Почёта» (2002 г.), медалью «За трудовую доблесть» и 12 другими медалями. Первая премия им. Д. К. Чернова РАН.

2-5 октября 2017 г. В НИТУ «МИСиС» прошла Седьмая Международная конференция «Кристаллофизика и деформационное поведение перспективных материалов», посвящённая памяти профессора С. С. Горелика.

Ссылки 

 Эндаумент-фонд НИТУ «МИСИС» учредил именную стипендию С.С. Горелика

Примечания

Источники 
 Страница С. С. Горелика на сайте созданной им кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»
 Горелик С. С. Биографическая справка на сайте «Нанотехнологии и металлургия».
 Памяти Семёна Самуиловича Горелика. Известия вузов. Чёрная металлургия. 2007 г. № 11. С. 69-70.

Выпускники МИСиСа
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)